Preca ist der Familienname folgender Personen:

 George Preca (1880–1962), maltesischer Priester, Ordensgründer und Heiliger der römisch-katholischen Kirche
 Marie Louise Coleiro Preca (* 1958), maltesische Politikerin